Santa Claus – figura leggendaria corrispondente all'italiano Babbo Natale

Toponimi
Santa Claus – città della Georgia (Stati Uniti)
 Santa Claus – città dell'Indiana (Stati Uniti)
 Santa Claus Village – parco tematico situato a Rovaniemi, in Lapponia (Finlandia)

Musica
 Santa Claus Lane – album discografico di Hilary Duff del 2002

Cinema
 Santa Claus – cortometraggio del 1898
 Santa Claus – film messicano del 1959